Бабе́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 514,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бабеф на сайті французького Національного інституту географії
 Бабеф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бабеф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза